W Polsce
 Łopuszanka – potok, lewy dopływ Dunajca, we wsi Łopuszna
 Łopuszanka – struga, lewy dopływ Wieprza

 W Ukrainie
 Łopuszanka (Łopuszanka Lechniowa) – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim, w hromadzie Turka
 Łopuszanka – wieś w obwodzie zakarpackim, w rejonie mukaczewskim, w hromadzie Swalawa

 Łopuszanka Chomina

Zobacz też 
 Łopuszna (ujednoznacznienie)